San Ignacío Morelitos är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Padilla och delstaten Tamaulipas, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. San Ignacío Morelitos ligger  meter över havet.

Terrängen runt San Ignacío Morelitos är platt. Den högsta punkten i närheten är Loma San Miguel,  meter över havet,  km sydost om San Ignacío Morelitos. Runt San Ignacío Morelitos är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nuevo Padilla,  km nordväst om San Ignacío Morelitos. Trakten runt San Ignacío Morelitos består i huvudsak av gräsmarker. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Tamaulipas